Austria:
 Glanegg – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen

Inne:
 Glanegg – pałac